Фред (футболист, 1983) — бразильский нападающий («Флуминенсе»; до 2014 г. сборная Бразилии).

 Фред (футболист, 1993) — бразильский полузащитник («Шахтёр» (Донецк); молодёжная сборная Бразилии).